

Musica
 Starz – gruppo musicale hard rock statunitense formato nel 1975
 Starz – album degli Starz del 1976
 Starz – brano musicale del gruppo alternative rock statunitense The Smashing Pumpkins
 Starz – album di Yung Lean del 2020

Televisione
 Liberty Starz – compagnia di programmazione televisiva consociata di Liberty Media Corporation
 Starz – canale televisivo a pagamento statunitense
 Starz TV – canale televisivo satellitare britannico

Altro
 Starz – rivista su fumetti animati manga nella Malaysia
 Starz Animation – studio canadese di animazione al computer situato a Toronto